Turton se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 William Turton
 William Harry Turton